Пара Боб Брайан / Майк Брайан — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы турнира — Фернандо Вердаско и Давид Марреро — не защищали свой титул.

Посев 

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Группа)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Группа)
  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Полуфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Группа)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Группа)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Финал)
  Лукаш Кубот /  Роберт Линдстедт (Полуфинал)

Запасные 

  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Не использованы)
  Эрик Буторак /  Равен Класен (Не использованы)

Ход турнира

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Лукаш Кубот  Роберт Линдстедт
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=[6]
| RD1-seed02=7
| RD1-team02= Иван Додиг  Марсело Мело
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03=4
| RD1-team03= Жюльен Беннето  Эдуар Роже-Васслен
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=1
| RD1-team04= Боб Брайан  Майк Брайан
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Иван Додиг  Марсело Мело
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=[7]
| RD2-seed02=1
| RD2-team02= Боб Брайан  Майк Брайан
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3='[10]
}}

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Группа А 

При равенстве показателей по числу побед и числу матчей между двух пар, они ранжируются по результату личной встречи.

Группа B 

При равенстве показателей по числу побед и числу матчей между двух пар, они ранжируются по результату личной встречи.

Ссылки 
 Сетка турнира 

Финал Мирового тура ATP 2014